Полтар:

 Полтар — город в южной Словакии на реке Ипель.
 Полтар — район Словакии. Находится в Банскобистрицком крае.